Рай Влут (; родился 8 мая 1995 года в поселении Схейндел, Нидерланды) — нидерландский футболист, атакующий полузащитник российского клуба «Урал».

Отец — нидерландский тренер Вильян Влут.

Клубная карьера 
Влут — воспитанник клуба ПСВ. В 2013 году он был включён в заявку на сезон, но на протяжении года выступал за молодёжную команду. 16 августа 2014 года в матче против НАК Бреда он дебютировал в Эредивизи, заменив во втором тайме Джорджиньо Вейналдума. 2 октября в поединке Лиги Европы против российского «Динамо» Москва дебютировал за ПСВ на международном уровне.

В начале 2016 года для получения игровой практики Влут на правах аренды перешёл в «Камбюр», дебютировал 31 января в матче против «Херенвена» (0:1).

Летом того же года Влут вновь отправился в аренду, его новой командой стал «Эйндховен». 9 сентября в матче против «МВВ Маастрихт» он дебютировал за новый клуб. 30 сентября в поединке против дублёров «Аякса» забил свой первый гол за «Эйндховен». Летом 2017 года Влут перешёл в НАК, подписав с клубом контракт на три года. Сумма трансфера составила 100 тыс. евро. 12 августа в матче против «Витесса» он дебютировал за новый клуб. 25 августа в поединке против роттердамской «Спарты» забил свой первый гол за НАК.

В июле 2018 года Влут стал игроком швейцарского «Кьяссо». 15 августа перешёл в итальянский «Фрозиноне». 30 сентября в матче против «Дженоа» он дебютировал в итальянской Серии A. В феврале 2018 года «Фрозиноне» объявил о расторжении контракта с игроком. 4 февраля 2019 года Влут заключил контракт с бельгийским клубом «Сент-Трюйден». 3 апреля в матче плей-офф против «Беерсхота» он дебютировал за новый клуб.

Летом 2018 года Влут вернулся на родину, став игроком «Эксельсиор». 10 августа в матче против дублёров «Утрехта» он дебютировал за новый клуб. 13 сентября в поединке против «Алмере Сити» сделал дубль, забив свои первые голы за «Эксельсиор». Летом 2020 года Влут перешёл в «Хераклес», дебютировал 13 сентября в матче против «АДО Ден Хааг» (2:0). В этом же поединке забил свой первый гол за клуб. 1 ноября в матче против «Утрехта» он сделал хет-трик. В начале 2022 года, избегая преследования, Влут перешёл в казахстанскую «Астану». 10 апреля в матче против «Тараза» он дебютировал в чемпионате Казахстана. 22 апреля в поединке против «Каспия» Рай сделал дубль, забив свои первые голы за «Астану». Летом 2022 года Влут перешёл в российский «Урал». В матче против московского «Торпедо» дебютировал в РПЛ.

Карьера в сборной 
В 2012 году Влут выиграл юношеский чемпионат Европы в Словении. На турнире он сыграл в матчах против команд Бельгии, Польши, Грузии и Германии.

Достижения 
Командные

ПСВ
  Чемпион Нидерландов — 2014/15
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (2): 2015, 2016

В сборной

Нидерланды (до 17)
  Юношеский чемпионат Европы — 2012

Скандалы 
Влут был арестован 14 ноября 2021 года, после того как попал в автомобильную аварию со смертельным исходом, в результате которой погиб четырехлетний мальчик. Через день его отпустили, но он остался подозреваемым. 10 января 2022 года полиция подтвердила, что Влут был за рулём и во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. 15 января Влут сыграл за «Хераклес» против НЕК, что вызвало протесты со стороны болельщиков клуба, но спустя неделю он всё же был отстранён своим клубом.

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Йонг ПСВ»
Игроки ФК «Камбюр»
Игроки ФК «Эйндховен»
Игроки ФК НАК Бреда
Игроки ФК «Фрозиноне»
Игроки ФК «Сент-Трюйден»
Игроки ФК «Эксельсиор» Роттердам
Игроки ФК «Хераклес»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Урал»